Equilibri de Hardy-Weinberg (del seu nom en anglès Hardy–Weinberg Equilibrium), principi de la genètica de poblacions sobre la constància de les freqüències dels genotips
 Hwe també és el nom del grup ètnic dels hwes, que viuen a Togo
 hwè també és un dels noms de la llengua aja, que parlen els hwes de Togo